Janto (con esa grafía o en las formas Xanto, Xanthos, u otras -del griego Ξάνθος y el latín Xanthus-) puede referirse a:

Topónimos
 Janto, ciudad de Licia, capital de esta antigua región, en la actual Turquía.
 Janto, río que pasaba por la anterior ciudad, hoy llamado río Eşen.
 Janto, río de la Tróade, también llamado Escamandro en la Ilíada.
 Xánthi, ciudad griega
 Unidad periférica de Xánthi
 Xanton-Chassenon, comuna francesa

Astronómico
 (411) Xanthe

Nombre
 Janto de Lidia, logógrafo.
 Xantos Jorge
 Xanthe Elbrick
 Francesco Xanto Avelli, ceramista italiano del siglo XVI, especialista en mayólica -:en:Francesco Xanto Avelli-

Mitología
 Janto y Balio, los caballos de Aquiles.
 El caballo de Diomedes.
 Un extranjero (de Samos) del que se enamoró Alcínoe.
 El padre de Glaucipe.
 Janto, un rey de Tebas.
 Janto, un hijo de Erimanto.

Biónimos
Xantho (género), de decápodos de la familia Xanthidae. -:en:Xantho-
Myxococcus xanthus, mixobacteria